Un cheval de frise est un type de barrière militaire.
 Un cheval de Frise ou frison est une race de chevaux.
 Cheval de frise est un duo français de rock expérimental.